Уляхинское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области Российской Федерации.

Административный центр — деревня Уляхино.

История 
Уляхинское сельское поселение образовано 25 мая 2005 года в соответствии с Законом Владимирской области № 69-ОЗ. В его состав вошли территории бывших Парахинского и части Уляхинского сельсоветов.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 На сайте администрации района

Муниципальные образования Гусь-Хрустального района
Сельские поселения Владимирской области